Okruzi dijele Federaciju Sjedinjenih Američkih Država na zemljopisne i političke podjeljke koji se obično poklapaju s nekim državnim administrativnim područjem.

Povijest

Vrste okruga

Organizacija

Ovlasti

Statistike

Izvori

Vanjske poveznice